Ackerson ist der Familienname folgender Personen:
 Duane Ackerson (* 1942), US-amerikanischer Schriftsteller
 Nels Ackerson (* 1942), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker

Ackerson steht für:
 Ackerson (New Jersey), Ort im Sussex County
 Ackerson-Easterly Wildlife Area, Naturreservat im Park County, Iowa
 Ackerson Creek, Fließgewässer im Tuolumne County, Kalifornien
 Ackerson Run, Fließgewässer im Monroe County, Ohio

Siehe auch:
 Ackerson Lake
 Akerson